LARC steht für
UNIVAC LARC (Livermore Advanced Research Computer) einen Supercomputer aus dem Jahr 1960
Lighter Amphibious Resupply Cargo eine Familie von militärischen Amphibienfahrzeugen aus US-Produktion, s. a. Amphibische Gruppe#LARC

LaRC steht für:
 Langley Research Center, das erste zivile Forschungszentrum der USA

Siehe auch:
 Lark

Abkürzung